Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájci titulu, druzí nasazení Španěl Marcel Granollers s Argentincem Horaciem Zeballosem, ve čtvrtfinále podlehli  Pützovi a Venusovi.

Vítězem se stal první světový pár složený z Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho, který ve finále zdolal německo-novozélandské turnajové šestky Tima Pütze a Michaela Venuse po zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. Aktivní bilanci vzájemných zápasů navýšili na 5–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Společně získali sedmou trofej a třetí v sérii Masters po Canadian Open 2021 a Monte-Carlo Masters 2022. Ram na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul a pro Salisburyho to bylo desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2022